Нава́га:

 Наваги () — род лучепёрых рыб из семейства тресковых (Gadidae).
 Навага или северная навага () — вид морских рыб из рода наваг.
 Дальневосточная навага () — вид морских рыб из рода наваг.
 Подводные лодки проекта 667А «Навага» — серия советских стратегических АПЛ с баллистическими ракетами.

См. также